Бейдеман — фамилия. Известные носители:

 Бейдеман, Александр Егорович (1826—1869) — русский художник, академик Императорской Академии художеств, профессор исторической живописи.
 Бейдеман, Михаил Степанович (1839—1887) — русский революционер, военный деятель, писатель.